Эдвард Рассел Айртон (17 декабря 1882, Уху – 18 мая 1914, Цейлон) — британский археолог и египтолог.

Биография 
Родился в семье консульского работника в Китае Уильяма Скоупа Айртона (1849—1904) и его супруги Эллен Луизы Мак’Клатчи. Получил образование в  в Лондоне. В 20-летнем возрасте начал работу в Обществе исследования Египта, помогая в 1902—1904 годах Флиндерсу Питри на раскопках в Абидосе.

Первой самостоятельной работой Айртона были раскопки Шунет эль-Зебиб эпохи II династии в Абидосе. В 1904-05 годах под руководством Эдуара Навилля и Генри Холла в заупокойном комплексе Ментухотепа II в Дейр-эль-Бахри Айртон откопал и задокументировал гробницы особ царской фамилии.

К находкам Айртона, работавшего на Теодора М. Девиса в 1905 −1908 годах в Долине Царей, относятся гробницы фараонов Рамсеса IV (KV2), Саптаха (KV47), Хоремхеба (KV57), так называемые «Гробницы животных» (KV50–KV52) и камера для бальзамирования (KV54). Им также открыта усыпальница Амарнской эпохи KV55, которую в 1910 году он считал принадлежащей царице Тие. Дальнейшие исследования установили мужской пол мумии, а степень намеренных повреждений, затёртые картуши в гробнице породили спекуляции о его личности и версию о фараоне Эхнатоне. К сожалению, степень задокументированности и учёта работ по раскопкам этой гробницы одна из худших.

Важной находкой считается чаша с тронным именем Тутанхамона, чьё существование в истории и гробница не были ещё определены. В 1907 году Айртон поспешно объявил, что открыл гробницу фараона Тутанхамона и предоставил его предметы в Метрополитен-музей .

В 1908-09 годах совместно с Уильямом Лоатом открыл несколько гробниц VI династии в Абидосе и додинастическое кладбище в эль-Махасна.

В 1911 году он занял должность в Археологическом обществе Цейлона. Айртон утонул в реке Меник (город Тиссамахарама) 18 мая 1914 года во время охоты и похоронен неподалёку на голландском кладбище.

Труды 
 Ayrton, E. R. Discovery of the tomb of Si-ptah in the Bibân el Molûk, Thebes, PSBA, 28, 1906.
 Edward R. Ayrton; W. L. S. Loat. Pre-dynastic cemetery at El Mahasna, 1911, London.
 Edward R. Ayrton. The Date of Buddhadasa of Ceylon from a Chinese Source. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1911.
 Edward R. Ayrton. The Excavation of the Tomb of Queen Tîyi, The Tomb of Queen Tîyi, ed. Nicholas Reeves, San Francisco, KMT Communications, 1990.

Примечания 

Родившиеся в Уху
Умершие на Шри-Ланке
Археологи XX века
Египтологи Великобритании
Археологи Великобритании